Aiterbächle ist ein geographischer Name:

 Aiterbächle (Baiersbronn), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Aiterbächle (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) bei Aiterbächle, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aiterbach